Mayerhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mayerhöfer (* 1971), deutscher Hockeyspieler und Olympiasieger
 Jakob Mayerhöfer (* 1984), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Maierhofer
 Meierhofer
 Mairhofer
 Mayrhofer
 Meyerhofer
 Meyerhöfer